Мария Леонтьевна Мазур (1911, с. Витовцы, Переяславский уезд, Полтавская губерния, Российская империя — 1993, Омск, Омская область, Россия) — бригадир штукатуров строительного треста № 2 Омского совнархоза, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1911 году в селе Витовцы Переяславского уезда Полтавской губернии (ныне село Подолье Барышевского района Киевской области).

Трудилась дояркой в колхозе, разнорабочей на запорожском заводе имени П. И. Баранова. Из-за начавшейся Великой Отечественной войны в 1941 году эвакуирована в Омск, где трудилась каменщиком, штукатуром, бригадиром штукатуров строительного треста № 2. Возглавляемая ей бригада одной из первых в городе применила механический набрызг раствора, а также поточно-расчленённый метод работы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жила в Омске, где скончалась в 1993 году. Похоронена на Старо-Восточном кладбище‎ Омска.

Награждена орденом Ленина (09.08.1958), медалями.

Примечания

Литература 
 Омичи — Герои Социалистического Труда. — Омск, 1990. Т. 2.
 Энциклопедия города Омска : в 3 т. / Адм. г. Омска; [науч.-ред. совет: В. Ф. Шрейдер (пред.) и др.]. — Омск : Лео, 2009—2011. — 3000 экз. Т. 3, кн. 2.

Доярки
Строители СССР
Похороненные на Старо-Восточном кладбище‎